

Cinema 
 Velluto blu (Blue Velvet) – film del 1986 diretto da David Lynch

Musica 
 Blue Velvet – singolo di Tony Bennett del 1951
 Blue Velvet – album di Tony Bennett del 1958